Борис Агапов: